Douze navire de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Martin  :

 le , un navire en service de 1651 à 1653 ;
 le , un navire en service de 1652 à 1667 ;
 le , un ketch de 10 canons en service de 1694 à 1702 ;
 le , un sloop-of-war de 14 canons en service de 1761 à 1784 ;
 le , un sloop-of-war de 16 canons en service de 1790 à 1800 ;
 le , un sloop-of-war de 18 canons en service de 1805 à 1806 ;
 le , un sloop-of-war de 18 canons en service de 1809 à 1817 ;
 le , un sloop-of-war de 18 canons en service de 1821 à 1826 ;
 le , un brick de 16 canons en service de 1850 à 1907 ;
 le , un brick d'entrainement lancé en 1890 et utilisé comme charbonnier à partir de 1907 ; 
 le , un destroyer de classe Acorn en service de 1910 à 1920 ;
 le , un destroyer de classe M en service de 1940 à 1942.

Martin